Hay muchos ríos Clearwater (en inglés, Clearwater River, que en español, significa «río de aguas claras»). Los más importantes y conocidos son:

 En Canadá:
río Clearwater (Alberta), en Alberta;
río Clearwater (Columbia Británica), un afluente del río Thompson en la Columbia Británica;
río Clearwater (Saskatchewan), un río de la vertiente ártica que desemboca en el Gran Lago del Esclavo y discurre por Saskatchewan y Alberta;
río Clearwater (Quebec), en el norte de Quebec, conocido también «Rivière à l'Eau Claire», en francés;
río Clearwater fue el nombre original dado al río Chutine;

 En Nueva Zelanda:

río Clearwater (Nueva Zelanda), en la Isla Sur de Nueva Zelanda;

 En los Estados Unidos:

río Clearwater (Idaho), en Idaho;
río Clearwater (Minnesota), un afluente del río Red Lake, Minnesota;
río Clearwater (Oregon), en Oregón;
río Clearwater (río Queets), en Washington; o
río Clearwater (río White), en la zona protegida «Clearwater Wilderness», en Washington.